Kaltblütig steht für:

 Kaltblütig (Roman), Roman von Truman Capote (1965)
 Kaltblütig (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Richard Brooks (1967)
 Kaltblütig (1996), US-amerikanische Miniserie von Jonathan Kaplan (1996)
 Tatort: Kaltblütig, deutscher Fernsehfilm (2013)

Siehe auch:
 Kalt wie Blut, Kriminalroman von Jim Kelly (2006)
 Kaltblüter